Sancho Jiménez o Sancho Ximénez puede referirse a:

 Sancho Jiménez (siglo X), noble de Pamplona, hijo de Jimeno Garcés de Pamplona.
 Sancho Jiménez, el Giboso (f. 1173), militar cristiano de la península ibérica.